Дунгал () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Дунгал Эйлни мак Скандайл — король Дал Арайде (после 668—681)
 Дунгал — король Дал Риады (723—727)
 Дунгал мак Амалгадо — король Лагора (748—759)
 Дунгал мак Келлайг — король Осрайге (770—772)
 Дунгал из Боббио (умер в 828) — ирландский священник, астроном и поэт